Jowett ist die Bezeichnung für:

 Jowett Cars, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Jowett Walk, eine Straße in Oxford

Jowett ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Jowett, US-amerikanischer Schriftsteller
 Benjamin Jowett, englischer Theologe
 Don Jowett (1931–2011), neuseeländischer Sprinter
 Fred Jowett, walisischer Rugbyspieler
 Frederick William Jowett, britischer Politiker
 William Jowett, britischer Missionar und Schriftsteller